Оно не является простым числом, а относительно последовательности простых чисел расположено между 137 и 149.

В математике 

 6-е октаэдральное число ().
 146 — является чётным составным трёхзначным числом.
 Сумма цифр этого числа — 11.
 Произведение цифр этого числа — 24.
 Квадрат числа 146 — 21316.
 Составное число.
 50-е полупростое число.
 Одиозное число.
 Недостаточное число.
 Неприкосновенное число.

Изопсефия 
Гематрия:
 אמציה (Амация)— Амасия (ивр.)

В других областях 

 (146) Луцина — астероид главного пояса.
 NGC 146 — рассеянное скопление в созвездии Кассиопея.
 146 %. После того как в результате ошибки канала Россия-24 в 2011 году были приведены неверно посчитанные данные, из которых следовало, что в Ростовской области проголосовало 146 % избирателей, данное число стало известно как  и породило множество интернет-мемов на эту тему, по аналогии с числом либералов в США.По словам оператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который несколько лет работал в одной студии с телеведущими Иваном Кудрявцевым и Анной Шнайдер, объявившими о суммарных 146 % голосов на выборах, из Кремля в «Россию-24» пришла разнарядка — какие проценты за «Единую Россию» показывать в новостях. Шеф-редактор спросила: «А как же быть с другими партиями?», на что получила ответ: «А другим партиям показывайте тот процент, какой они реально набрали». Сам Чуров назвал это «провокацией из-за рубежа» и заявил, что «теперь уже достоверно известно, что ошибочная картинка на одном из центральных телеканалов про 146 % была подготовлена и запущена человеком, который затем получил очень неплохое место за океаном».

Примечания 

Гематрия
Изопсефия